
Знаменский сельсовет и Знаменский сельский совет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в Белоруссии, России и на Украине:

Белоруссия 
 Знаменский сельсовет — в Брестском районе Брестской области.
 Знаменский сельсовет — в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Знаменский сельсовет — в Ромненском районе Амурской области.
 Знаменский сельсовет — в Белебеевском районе Республики Башкортостан.
 Знаменский сельсовет — в Минусинском районе Красноярского края.
 Знаменский сельсовет — в Горшеченском районе Курской области.
 Знаменский сельсовет — в Медвенском районе Курской области, переименован в Чермошнянский сельсовет.
 Знаменский сельсовет — в Щигровском районе Курской области.
 Знаменский сельсовет — в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Знаменский сельсовет — в Карасукском районе Новосибирской области.
 Знаменский сельсовет — в Башмаковском районе Пензенской области.
 Знаменский сельсовет — в Боградском районе Республики Хакасия.

Упразднённые 
 Знаменский сельсовет — в Славгородском районе Алтайского края.
 Знаменский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (1958—1977)
 Знаменский сельсовет — в Каширском районе Московской области (до 1994)
 Знаменский сельсовет — в Шатурском (до 1933) и Егорьевском (1933—1939) районах Московской области
 Знаменский сельсовет — в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Знаменский сельсовет — в Петровском районе Тамбовской области.

Украина 
 Знаменский сельский совет — в Нововодолажском районе Харьковской области.

См. также 
 Знаменское сельское поселение
 Знаменский сельский округ